Giovanni Greppi ist der Name folgender Personen:

* Giovanni Greppi (Schriftsteller) (1751–1827), italienischer Schriftsteller
 Giovanni Greppi (Architekt) (1884–1960), italienischer Architekt